Бернд Стармфилс (), р. 28 марта 1962 в Касселе, Германия) — профессор математики и компьютерных наук в Калифорнийском университете в Беркли. В 1987 году от Вашингтонского университета и Дармштадтского технического университета получил степень доктора философии.

После получения степени доктора два года проработал в  в Миннеаполисе, Миннесота, а также в Институте исследований символьных вычислений в Линце, Австрия. Затем он преподавал в Корнеллском университете и лишь после этого в 1995 году перешёл на работу в Калифорнийский университет в Беркли.

Его заслуги включают в себя стипендии и гранты «молодому национальному исследователю», грант от  и от .

Бернд Стармфилс внёс вклад в различные области математики, в том числе алгебраическую геометрию, коммутативную алгебру, дискретную геометрию, базис Грёбнера, Т-теорию, , тропическую геометрию, алгебраическую статистику и вычислительную биологию.

Литература 
 Ezra Miller, Bernd Sturmfels, Combinatorial Commutative Algebra, Graduate Texts in Mathematics, vol. 227, Springer-Verlag, New York, 2005. ISBN 0-387-22356-8

Ссылки 
 
 Персональная страница на сайте университете Беркли  

Математики США
Математики Германии
Математики XX века
Математики XXI века
Математики по алфавиту
Алгебраические геометры
Лауреаты премии Карла Аллендорфера
Преподаватели Инженерного колледжа Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли